Arvi est un prénom masculin estonien et finnois, ainsi qu'un toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1969), lutteur olympique estonien
Arvi Ahmavaara (1886-1957), homme politique et ministre finlandais
 (1863-1941), philosophe et psychologue finlandais
 (né en 1940), présentateur de nouvelles finlandais
 (1926-2019), homme d'affaires australien
Arvi Pohjanpää (1887-1959), gymnaste et juge finlandais

Toponyme

Arvi, ville du district de Wardha
, circonscription de l'

Voir aussi
Arvi Marijampolė, club lituanien de basket-ball

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme